Guili peut désigner :
 Guili, un canton et plusieurs localités du Cameroun,
 les guilis, une référence familière au chatouillement.